Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди мужчин 2018 года проводился с 23 по 25 марта 2018 в городе Лиллехаммер.

Победитель чемпионата получал право до следующего чемпионата представлять на международной арене Норвегию как её сборная команда.

В чемпионате участвовало 15 команд.

Чемпионами стала команда Minera Skifer / Walstad, Oppdal CK (Оппдал) (скип Стеффен Вальстад), победившая в финале команду Lag Ulsrud, Snarøen CK (Осло) (скип Томас Ульсруд). Бронзовые медали завоевала команда Toyota Bilia / Ramsfjell, Oppdal CK (Оппдал) (скип Магнус Рамсфьелл), победившая в матче за 3-е место команду Lag Høstmælingen, Lillehammer CK (Лиллехаммер) (скип Йохан Хёстмелинген).

Формат турнира

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап

Группа А

Группа B

Группа C 

 команды, выходящие в медальный раунд за 1-8 места ()
 команды, выходящие в классификационный раунд за 9-12 места ()

При равном количестве побед команды ранжировались по сумме тестовых бросков в дом (); чем меньше сумма, тем более высокое место получала команда.

Классификационный раунд за 9-12 места (Placement Pool)

Медальный раунд за 1-8 места (Championship Pool)

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди женщин 2018
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди смешанных команд 2018
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди смешанных пар 2018

Спорт в Норвегии в 2018 году
2018
Март 2018 года
Спортивные соревнования в Лиллехаммере